Комра́т — топоним:

Молдавия 

Комрат — город в Молдавии, столица АТО Гагаузия.
Комрат — железнодорожная станция в селе Буджак, Молдавия.

Россия 

Комрат — прежнее название исчезнувшего села Красновка в Ленинском районе Крыма.

Украина 

 Комрат — до 1946 г. название села Дружелюбовка в Новотроицком районе Херсонской области.